Verwendung, auch Verwenden, Verwendbarkeit etc.,  steht für:

 Verwendung (Recht), finanzielle Aufwendung zugunsten einer Sache 
 Verwendungszweck, die Bindung von Geldmitteln für einen bestimmten Zweck
 Nutzung (Technik), die Anwendung eines Betriebsmittels zur Erfüllung einer Arbeitsaufgabe
 Verwendung (Dienstrecht), stellenspezifischer Einsatz von Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis wie Beamte und Soldaten

Siehe auch:
 Anwendung
 Nutzung, Gebrauch
 Wiederverwendung